Raspenau ist der deutsche Name folgender Orte:

 Łączna (Mieroszów) in Niederschlesien/Polen
 Raspenava im Isergebirge in Tschechien